Heidi (novel·la), novel·la de literatura infantil que va escriure l'autora suïssa Johanna Spyri 
 Heidi (anime), sèrie d'anime japonesa d'Isao Takahata estrenada el 1974
 Heidi (opòssum)
 Heidi (pel·lícula de 1937), pel·lícula estatunidenca dirigida per Allan Dwan el 1937 basada en la novel·la de Johanna Spyri 
 Heidi (pel·lícula de 1952), pel·lícula suïssa del 1952, dirigida per Luigi Comencini i basada en la novel·la de Johanna Spyri 
 Heidi (pel·lícula de 2015), pel·lícula d'aventures germano-suïssa del 2015 dirigida per Alain Gsponer basada en la novel·la del mateix nom